Făurești se poate referi la:
 Localități din Republica Moldova
 Făurești - localitate din componența comunei Ciorescu din municipalitateaChișinău
 Localități din România
 :
 Făurești - localitate din județul Vâlcea, reședința comunei cu același nume, Oltenia
 Făurești - localitate din județul Vâlcea, Oltenia
 :
 Făurești, archaic: Făurești-Capelnicu () - localitate din județul Maramureș

Vezi și 
 Făureni
 Kovács
 Covaci, Covaciu
 Covaliu
 Covalciuc (Kowalczyk), Covalenco, Covalschi
 Ferăstrău (dezambiguizare)

Toponime românești